

Топоним 
 Букс (Санкт-Галлен) — город в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Букс (Аргау) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
 Букс (Люцерн) — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Люцерн.
 Букс (Цюрих) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Букс (Франция) — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна

Персоналии 
 Букс, Йоханнес — католический епископ апостольского викариата Финляндии.

Другое 
 Букс — старое название дерева самшит.
 Букс — система активной рекламы (САР).

См. также 
 Букса (значения)